HPU ist die Abkürzung für:
 Hämopyrrollaktamurie, eine von Anhängern der Orthomolekularen Medizin postuliertes Syndrom
 Hawaii Pacific University in Honolulu und Kaneohe, Hawaii, USA
 Howard Payne University in Brownwood, Texas, USA
 High Point University in High Point, North Carolina, USA
 den Werkstoff Hydrolysebeständiges Polyurethan, auch Thermoplastisches Polyurethan genannt, siehe Polyurethane
 Woiwodschaft Großpolen, Polen (Polizeikennzeichen)

Abkürzung